Пол () — чоловіче ім'я, англійська форма імені Павло.
 Пол Аллен (1953) — співзасновник корпорації «Майкрософт».
 Пол Андерсон (1926—2001) — американський письменник-фантаст.
 Пол ван Дайк (1971) — трансовий діджей.
 Пол Вінсент (1802—1872) — польський поет, географ і етнограф.
 Пол Вокер (1973—2013) — американський актор і у минулому, модель. Став відомим на початку 2000-х років, після того як виконав головні ролі в декількох популярних фільмах, зокрема після виконання ролі Браяна О'Коннера у фільмі «Форсаж» та кількох його продовженнях.
 Пол Грем (1964) — програміст на мові Лісп, венчурний інвестор та есеїст.
 Пол Маккартні (1942) — британський співак, композитор, автор пісень, мультиінструменталіст, музичний продюсер, підприємець, лауреат численних премій Grammy, кавалер Ордена Британської імперії, лицар Британської імперії.
 Пол Пот (1925—1998) — володар Камбоджі, лідер Червоних кхмерів.

Прізвище 

 Аарон Пол (; 1979) — американський актор і співак.
 Александра Пол (; 1963) — американська акторка.
 Брайс Пол (; 1990) — американський бас-гітарист, найбільш відомий за виступами у складі шведського гурту In Flames.
 Грегорі Пол (; 1954) — американський дослідник в галузі палеонтології, соціології і теології.
 Джейк Пол (; 1997) — американський актор і відеоблоґер,
 Едріан Пол (; 1959) — британський актор.
 Елдхоуз Пол (; 1996) — індійський легкоатлет.
 Лоґан Пол (; 1995) — американський актор і відеоблоґер.
 Пітер Пол (; 1957) — американський актор, спортсмен та музикант.
 Ренд Пол (; 1963) — американський політик, член Республіканської партії.
 Фредерик Пол (; 1919—2013) — американський письменник-фантаст, футурист, член Залу слави наукової фантастики.
 Шон Пол (; 1973) — ямайський денсхол-виконавець.

Див. також 
 Поль
 Пауль
 Піл
Англійські імена